Kietlanka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Zaręby Kościelne
 Kietlanka – osada w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Korytnica